Glenmore kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Glenmore, distrikt, Jawa Timur,

Storbritannien 

 Glen More (dal i Storbritannien, Highland, lat 57,23, long -4,50), Skottland, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar